Slag om Mogadishu (1993)
 Tweede slag om Mogadishu (2006)